Bosznia-Hercegovina
Crni Lug falu Bosansko Grahovo községben a Hercegbosznai kantonban
Crni Vrh falu Čelinac községben a Boszniai Szerb Köztársaságban
Crni Vrh falu Glamoč községben Hercegbosznai kantonban
Crni Vrh falu Konjic községben a Hercegovina-Neretva kantonban
Crni Vrh falu Višegrad községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Crni falu Raša községben Isztria megyében
Crni Kal falu Zengg községben, Lika-Zengg megyében
Crni Lazi falu Čabar községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében 
Crni Dabar falu Karlobag községben, Lika-Zengg megyében
Crni Lug falu Delnice községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében
Crni Potok falu Podcrkavlje községben Bród-Szávamente megyében
Crni Potok falu Topusko községben Sziszek-Moslavina megyében

 Koszovó
Crni Vrh falu Peć községben, a Peći körzetben

 Montenegró
Crni Vrh falu Berane községben
Crni Vrh falu Pljevlja községben

 Szerbia
Crni Kao falu Batočina községben, a Šumadijski körzetben
Crni Kao falu Razanj községben, a Niši körzetben
Crni Lug falu Vranje községben, a Pčinjai körzetben
Crni Vrh falu Knjaževac községben, a Zaječari körzetben
Crni Vrh falu Medveđa községben, a Jablanicai körzetben
Crni Vrh falu Vranje községben, a Pčinjai körzetben